Рупья (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 5,37 км². Население — 243 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento de Rupià
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны